Charles Pierrepont kan syfta på:

* Charles Pierrepont, 1:e earl Manvers (1737–1816), brittisk peer
 Charles Pierrepont, 2:e earl Manvers (1778–1860), brittisk peer
 Charles Pierrepont, 4:e earl Manvers (1854–1926), brittisk peer